Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus — тринадцятий студійний альбом австралійського гурту Nick Cave and the Bad Seeds, представлений 20 верезня 2004 року під лейблом Mute Records.

Список пісень

Чарти

Сертифікації

Примітки 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nick Cave and the Bad Seeds